A Copa João Jorge Saad de Futebol Junior, também conhecida como Copa Aspirantes, foi um campeonato paulista sub-23 realizado pela FPF em 1997.

Algo que se destacava no torneio, eram algumas regras novas que na época se dizia poder fazer parte do futebol profissional. Dentre elas:

 O uso do cartão azul: Quando um jogador cometia uma falta mais dura e o árbitro considerava que não era o caso de expulsão, poderia optar pelo cartão azul. Ao receber esse cartão, o jogador precisava ser substituído e não podia mais retornar ao jogo.

 Limite de faltas coletivas: Quando uma equipe completava 20 faltas, o time adversário tinha direito a um tiro livre direto da meia lua da grande área, sem barreira.

 Escanteios decidindo o jogo: Em caso de empate, quem tivesse mais escanteios levava o jogo.

Campeão
 Grêmio Esportivo Novorizontino - 1994
 São Paulo Futebol Clube - 1997

Competições de futebol masculino de categorias de base de São Paulo
Futebol de 1997 no Brasil